Paul Tracy (Scarborough (Ontario), 17 december 1968) is een Canadees autocoureur. Hij werd Champ Car kampioen in 2003.

Carrière
Tracy reed in zijn geboorteland Canada in verschillende raceklasses. Nadat hij verhuisd was naar de Verenigde Staten ging hij in 1990 rijden in de Indy Lights series, waar hij dat seizoen zeven van de veertien races won en kampioen werd. Vanaf 1991 reed hij in de Champ Car series en bleef er tot 2007, het moment waarop het kampioenschap ophield te bestaan. In 2003 won hij het kampioenschap en hij werd drie keer derde. In totaal won hij 31 Champ Car races. Een Indianapolis 500 overwinning ontbreekt op zijn palmares, in 2002 werd hij tweede na winnaar Hélio Castroneves.

Resultaten
Champ Car resultaten (aantal gereden races, aantal maal in de top 5 van een race, eindpositie kampioenschap en punten)

IndyCar Series resultaten (aantal gereden races, aantal maal in de top 5 van een race, eindpositie kampioenschap en punten)

Externe links
 Officiële website

Canadees autocoureur